Gero Kretschmer e Alexander Satschko erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Thomaz Bellucci e Marcelo Demoliner.

Pablo Carreño Busta e Guillermo Durán hanno sconfitto in finale Thomaz Bellucci e Marcelo Demoliner per 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Santiago González /  André Sá (primo turno)
  Purav Raja /  Rajeev Ram (primo turno)

  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe (semifinale)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (quarti di finale)

Alternate

  Dušan Lajović /  Franco Škugor (primo turno)

Wildcard

  E Gómez /  Roberto Quiroz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ecuador Open Quito 2016
ATP World Tour 2016